Самийленко — украинская фамилия.

Представители:

 Самийленко, Владимир Иванович (1864—1925) — украинский поэт, драматург и переводчик.
 Самийленко, Полина Никитична (1889—1984) — украинская театральная актриса, заслуженная артистка Украинской ССР.